Список событий в авиации в 2008 году:

События 
 19 мая — первый полёт прототипа российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Суперджет-100 (пилоты А. Н. Яблонцев, Л. В. Чикунов).

Без точной даты 
 Июнь—упразднена авиакомпания Air Midwest.
 Упразднена авиакомпания Aerocondor.
 Упразднена авиакомпания African International Airways.
 Упразднена авиакомпания Авиапрад.

Персоны

См. также

Примечания